«Пода́ча» () — американский драматический телесериал, выходивший в эфир на телеканале Fox с 22 сентября по 8 декабря 2016 года.

1 мая 2017 года сериал был закрыт из-за низких рейтингов.

Сюжет 
В центре сюжета находится первая в истории женщина-питчер в Главной лиге бейсбола.

В ролях

Основной состав 

 Кайли Банбери — Джинни Бейкер
 Марк-Пол Госселаар — Майк Лоусон
 Марк Консуэлос — Оскар Аргуелья
 Мо Макрей — Блип Сандерс
 Мэган Холдер — Эвелин Сандерс
 Тим Джо — Элиот
 Дэн Лория — Аль Луонго
 Эли Лартер — Амелия Слейтер

Второстепенный состав 

 Майкл Бич — Уильям "Билл" Бейкер, отец Джинни
 Б. Дж. Бритт — Уилл Бейкер, старший брат Джинни, который хочет заработать на ее славе и открыть свой собственный спортивный бар.
 Боб Балабан — Франклин" Фрэнк " Рид, владелец Падре.
 Келли Дженретт — Ронда, ассистентка Оскара.
 Кевин Коннолли — Чарли Грэм, временный президент операций Падре, который является сильным сторонником Sabermetrics.
 Джек Макги — Бак Гарланд, тренер Падре, который является правой рукой Луонго.
 Кристиан Очоа — Ливан Дуарте, запасной ловец Падре и наследник Лоусона, который является недавним иммигрантом с Кубы.
 Джоанна Гарсиа — Рэйчел Патрик, спортивный диктор и бывшая жена Майка.
 Сара Шахи — Натали Луонго, дочь Эла, которая также встречается с Оскаром.

Список эпизодов

Сезон 1 (2016)

Отзывы критиков 
«Подача» получила положительные отзывы критиков, в особенности они отметили актёрскую игру Банбери. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 93% «свежести», что основано на 55-и рецензиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Программы телеканала Fox
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Fox Television Studios
Драматические телесериалы США
Телесериалы о бейсболе
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы США, завершённые в 2016 году